Wollf ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Wollf-Friedberg (1878–?), deutsche Dichterin
 Julius Ferdinand Wollf (1871–1942), deutscher Journalist
 Karl Wollf (1876–1952), deutscher Dramaturg und Schriftsteller